Mitjans de transport:
Dromó (vaixell), tipus de vaixell romà d'Orient

 Personatges històrics:
Dromó, poeta còmic grec
Dromó, filòsof peripatètic grec